Legión de Honor puede referirse a:
 Legión de Honor, una de las máximas condecoraciones entregadas por Francia.
 Legión de Honor, una condecoración de México.